Sülfeld – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg
 Sülfeld – dzielnica Wolfsburga